Blüml ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Blüml, deutscher Opernregisseur und Sänger
 Minna Blüml (* 1920), deutsche Rennrodlerin
 Rudolf Blüml (1898–1966), österreichischer Priester

Siehe auch:
 Blümel